

Palmares
 Giochi di

Voci correlate
 Pallanuoto ai Giochi della VIII Olimpiade

Collegamenti esterni

Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per gli Stati Uniti d'America
Membri dell'International Swimming Hall of Fame